Il campionato mondiale di Superbike 1994 è la settima edizione del campionato mondiale Superbike riconosciuta ufficialmente dalla FIM.

Il titolo piloti fu vinto da Carl Fogarty, che si impose in 11 gare del campionato, mentre il titolo costruttori fu conquistato dalla Ducati per il quarto anno consecutivo.

Calendario
La stagione si sviluppò su 11 gran premi; oltre a 8 disputati in Europa furono presenti 2 gare in Asia (Giappone e Indonesia) e una in Australia. Curiosamente due prove vennero disputate sullo stesso circuito, quello di Donington Park, la prima valida come prova del Regno Unito, la seconda come GP d'Europa. Come in altre occasioni anche due circuiti italiani ospitarono gare del mondiale, in questo caso la prova disputata a Misano Adriatico valse come gara in Italia e quella al Mugello come gara a San Marino.

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|}

Collegamenti esterni